Лома дел Торо има више значења:

 Лома дел Торо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома дел Торо (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома дел Торо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лома дел Торо, Ел Аваламо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику